SARS-CoV-2-Eindämmungsmaßnahmenverordnung steht für:

 SARS-CoV-2-Eindämmungsmaßnahmenverordnung (Berlin)
 SARS-CoV-2-Eindämmungsmaßnahmenverordnung (Thüringen)